Rock Hill (Carolina del Sud).
 Rock Hill (Missouri).
 Rock Hill (Nova York).